Nationalliga austriacka w piłce nożnej (1972/1973) była 62. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytuł obroniła drużyna Wacker Innsbruck.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej
1972 w Austrii
1973 w Austrii